

Богденешть () — комуна у повіті Бакеу.
 Богденешть () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Богденешть.
 Богденешть () — комуна у повіті Сучава.
 Богденешть () — село у повіті Сучава. Входить до складу комуни Богденешть.
 Богденешть () — комуна у повіті Васлуй.
 Богденешть () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Богденешть.
 Богденешть () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Скорцень.
 Богденешть () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Траян.
 Богденешть () — село у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Санта-Маре.
 Богденешть () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Хорлешть.
 Богденешть () — село у повіті Прахова. Входить до складу комуни Горнет.
 Богденешть () — село у повіті Вилча. Входить до складу комуни Бужорень.
 Богденешть () — село у повіті Вилча. Входить до складу комуни Томшань.
 Богденешть () — село у повіті Алба. Входить до складу комуни Могош.
 Богденешть () — село у повіті Алба. Входить до складу комуни Відра.
 Богденешть () — село у повіті Вилча. Входить до складу комуни Отешань.
 Богденешть () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Фелчу.

Богданешть () — село у Бричанському районі.